E66 oder E 66 steht für:
 Adipositas, starkes Übergewicht nach dem ICD-10-Code
 BMW E66, ein PKW-Modell
 Europastraße 66, eine Fernstraße von Brixen in Italien nach Székesfehérvár in Ungarn
 Nokia E66, ein Mobiltelefon 
 Enercon E-66 eine Windkraftanlage von Enercon (von 1995 und 2005 wurden 2478 Anlagen aufgestellt) mit 1,5 bis 2,0 MW 

E66